Unión Laborista va ésser un partit polític espanyol creat a Barcelona el 1934 per la Unió Laborista de Catalunya.

Segons els estatuts, pretenia "defender por todos los medios legales los intereses materiales y morales de los trabajadores" (art. 1).

Advocà per "un Estado corporativo e intervencionista", car "el régimen corporativo es la organización normal de la sociedad" i defensà "la colaboración de las diversas clases".

Edità Unión Laborista.

En el primer número (8 de març del 1934) afirmà comptar amb delegacions en diversos pobles de Catalunya.

Referències 

Partits polítics catalans desapareguts